Тулчская епархия () — епархия Румынской православной церкви с центром в городе Тулча в Румынии. Входит в состав Митрополии Мунтении и Добруджи. Объединяет приходы и монастыри жудеца Тулча.

Правящий архиерей — епископ Тулчский Виссарион (Бэлцат) (с 25 марта 2008 года).

Административно епархия разделена на три протопопии (благочиния): Тулча, Никулицел и Бабадаг.

История 
Епископия в Эгиссе (ныне Тулча) упоминается среди епископий Томисской митрополии в VI веке. В XIII—XIV веках христиане области, возможно, находились в юрисдикции Вичинской епископии (большинство исследователей локализуют её в Исакче, ныне в жудеце Тулча). После турецкого завоевания Добруджи о епархиальной организации данной области ничего не известно. После падения Константинополя в 1453 году эта территория, по всей видимости, находилась в юрисдикции Константинопольского Патриархата. В середине XVI века на Добруджу распространилась юрисдикция новообразованной Проилавской митрополии с кафедрой в Брэиле.

В 1829 году турецкие райи на территориях Дунайских княжеств были упразднены, тогда же была расформирована Проилавская митрополия. Православные христиане Северной Добруджи и Северной Тулчи после этого управлялись греческими иерархами и входили в состав Константинопольской православной церкви.

После Русско-турецкой войны (1877—1878) земли Добруджи присоединены к Румынии. 16 марта 1879 года епархия была упразднена и включена в состав Нижнедунайской епархии.

В 1949 году Тулча была передана в состав Констанцской епархии, но уже в 1950 году Констанцская и Галацкая епархия были объединены под старым названием «Нижнедунайская епархия». В 1975 года эта епархия возведена в ранг архиепископии и стала называться Томисской и Нижнедунайской. Центром архиепископии был город Галац. В 1990 году была возрождена Томисская архиепископия с центром в городе Констанца, куда вошла территория Добруджи.

15 апреля 2004 года Священный синод Румынской православной церкви принимает решение о возрождении Тулчской епархии. 5 марта 2008 года первым архиереем возрождённой епархии был избран епископ Виссарион (Бэлцат), до этого бывший викарием Сибиуской архиепископии. 25 марта того же года он был возведён на кафедру в кафедральном соборе города Тулча.

Монастыри 
На 2019 год в епархии действуют монастыри и скиты:
 Монастырь Челик-Дере — женский
 Монастырь Кокош — мужской
 Монастырь Саон — женский
 Монастырь Халмирис — мужской
 Монастырь Святого Николая (Мачин) — женский
 Монастырь Диноджеция — мужской
 Монастырь в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» — мужской
 Монастырь Вистерна — женский
 Монастырь Летя — мужской
 Скит Святого Креста — женский
 Монастырь Кодру — мужской
 Монастырь Чербу — мужской
 Монастырь Валя-Тейлор — мужской
 Благовещенский скит — мужской

Архиереи 
 Виссарион (Бэлцат) (с 25 марта 2008 года)

Примечания 

Епархии Румынской православной церкви
Тулча
Тулча (жудец)
Организации, основанные в 2004 году
 
2004 год в Румынии
Появились в 2000-е годы в Румынии
Появились в 2004 году в Румынии